Bayton steht für:

 Phil Bayton (* 1950), britischer Radsportler und britischer Meister im Radsport

 Bayton (Worcestershire), Gemeinde in der englischen Grafschaft Worcestershire